Ро́берт Доле́нга (; род. 31 декабря 1977 в Лукуве) — польский тяжелоатлет, выступавший в категории до 105 кг. Участник Олимпийских игр 2004 и 2008 года, призёр чемпионатов Европы 2000 и 2008. Многократный чемпион и призёр чемпионатов Польши по тяжёлой атлетике. Старший брат бронзового призёра Олимпийских игр 2008 Марцина Доленги.

Карьера 
Дебютировал на международной арене в 1997 году на молодёжном чемпионате мира в ЮАР, где выступал в весовой категории до 91 кг и занял 6-е место. В том-же году на молодёжном чемпионате Европы Роберт Доленга завоевал серебро.

На взрослом уровне дебютировал в 1998 году на чемпионате Европы в Ризе (Германия), где в весовой категории до 94 кг с результатом 350 кг (155 + 195) Роберт занял всего лишь 15-е место.

Первого успеха добился на чемпионате Европы 2000 в Софии (Болгария). В категории до 105 кг Роберт Доленга показал результат 410 кг (182,5 + 227,5) и завоевал серебряную медаль.

Участник летних Олимпийских игр 2004 и 2008 года. В 2004 году в рывке не смог взять стартовый вес (180 кг) и завершил соревнования. В 2008 году стал 7-м в категории до 105 кг с результатом 405 кг.

Спортивные результаты

Вне спорта 
Два младших брата Марцин и Даниэль также являются тяжелоатлетами.

Женат, сын Мацей (род. 26 октября 2003 года) и две дочери, Ягода (род. 15 февраля 2007 года) и Ханя (род. 6 февраля 2020 года).

Примечания

Ссылки 
 Роберт Доленга на сайте IWF
 Роберт Доленга на сайте IWRP

Тяжелоатлеты Польши
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года